788 steht für:
 die natürliche Zahl 788
 788 n. Chr.
 Boeing 787-8 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes
 IC 788, linsenförmige Galaxie im Sternbild Coma Berenices
 NGC 788, linsenförmige Galaxie im Sternbild Walfisch
 ÖBB 788, österreichische Tenderlokomotive mit der Achsfolge B

Siehe auch:
 788 v. Chr.